

Geografia
 Wallen – comune dello Schleswig-Holstein, in Germania

Persone
 Morgan Wallen – cantautore statunitense
 Pia Wallén – designer svedese
 Ville Wallén – ex calciatore finlandese